Liplje so lahko:
 Liplje, Kamnik, naselje v Občini Kamnik
 Liplje, Postojna, naselje v Občini Postojna

 Liplje, Teslić (Bosna in Hercegovina)
 Liplje, Vrbovskog (Bosna in Hercegovina)
 Liplje, Vrbovsko (Hrvaška)
 Liplje, Ljig (Srbija)

Glej tudi 
 Lipje (razločitev)

Naselja v Sloveniji